Ace Ventura peut désigner :
 Ace Ventura, une série de films ;
 Ace Ventura, détective chiens et chats (), un film de Tom Shadyac de 1994 ;
 Ace Ventura en Afrique (), un film de Steve Oedekerk de 1995 ;
 Ace Ventura 3, un film de David M. Evans de 2008 ;
 Ace Ventura (), une série télévisée d'animation américaine créée par Nelvana d'après le film Ace Ventura, détective pour chiens et chats ;
 Ace Ventura, un jeu vidéo développé par 7th Level, sorti en 1996 aux États-Unis sur PC, adapté de la série éponyme.